Ertl může být:

příjmení osob

 Daniel Ertl (1886–1962) – slovenský a československý politik
 Gerhard Ertl (* 1936) – německý fyzik
 Harald Ertl – rakouský pilot Formule 1
 Karin Ertl (přechýleně Ertlová) (* 1974) – německá atletka
 Monika Ertl (přechýleně Ertlová) (1937–1973) – politická aktivistka
 Moritz von Ertl (1858–1934) – rakousko-uherský státní úředník a politik
 Václav Ertl (1875–1929) – český filolog

zeměpisný název

 Ertl (Dolní Rakousy) – obec v Rakousku

Rozcestníky - příjmení
Bavorská příjmení